

Anno 
 165 o 165 a.C.

Codici 
 165  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Piera a Barcellona

Matematica 
 165 – numero